Пулидо има више значења:

 Пулидо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Пулидо (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику